Maffeiplatz (Neurenberg), een plein in Neurenberg
Maffeiplatz (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg